Joan Leitzel (1936-), mathématicienne américaine.
 Lillian Leitzel (1892-1931), acrobate et voltigeuse.